«High Voltage» (в пер. с англ. — Высокое напряжение) — третий в общем и первый с альбома T.N.T., сингл австралийской хард-рок-группы AC/DC, выпущенный 23 июня 1975 года на лейбле Albert Productions.

О сингле 
Впервые она была выпущена в Австралии в качестве сингла в июле 1975 года, являясь восьмым треком второго альбома AC/DC T.N.T., изданного в Австралии. Песня была написана Ангусом Янгом, Малькольмом Янгом и Боном Скоттом. Песня заняла № 48 по UK Singles Chart в 1980 году.

Название «High Voltage» имеют также дебютные австралийский и международный альбомы AC/DC. Это девятый и последний трек на международной версии, выпущенный в мае 1976 года. «High Voltage» был также выпущен как сингл в Великобритании и прочих странах Европы в 1976 году.

Эта песня является одной из самых популярных и вошла в пять официальных концертных альбомов AC/DC: Live from the Atlantic Studios (в исполнении Бона Скотта, 1977), If You Want Blood You’ve Got It (Скотт, 1978), Let There Be Rock: The Movie''' (Скотт, 1979) и Live: 2 CD в коллекционном издании (Брайан Джонсон, 1992).

В 2010 году на Black Ice'' World Tour, во время исполнения песни хором, на экранах, стоящих на сцене, демонстрировались изображения Бона Скотта в память о 30-летии со дня его смерти.

Список композиций 

Австралийская версия

Английская и европейская версии

Участники записи 
 Бон Скотт — вокал
 Ангус Янг — соло-гитара
 Малькольм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Марк Эванс — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Радд — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Песни AC/DC
Песни 1975 года
Песни 1976 года
Песни на английском языке
Композиции блюз-рока